Малиновый блестящий попугай () — птица семейства попугаевых.

Внешний вид 
Длина тела 45 см. Оперение яркое. Голова, грудь и живот тёмно-красные. Спина, крылья и длинный хвост зелёные; крылья с синеватым оттенком.

Распространение 
Обитает на острове Кандаву (Фиджи).

Образ жизни 
Населяет леса, а с недавнего времени сады и сельскохозяйственные угодья. Питаются семенами и плодами.

Размножение 
Гнездится, предположительно, в дуплах.

Угрозы и охрана 
Из-за потери естественной среды обитания и браконьерства, численность сокращается.

Литература 
 Pratt, H., Bruner, P & Berrett, D. (1987) The Birds of Hawaii and the Tropical Pacific Princeton University Press:Princeton ISBN 0-691-08402-5
 BirdLife International (2006) Species factsheet: Prosopeia splendens. Downloaded from http://www.birdlife.org on 17/9/2006

Блестящие попугаи
Птицы Океании
Животные, описанные в 1848 году